Plaats in Indonesië
 Suka Mulia (Lembah Seulawah), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Besar in de provincie Atjeh
 Suka Mulia (Rantau), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
 Suka Mulia (Secanggang), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Mulia (Dayun), een plaats in het bestuurlijke gebied Siak in de provincie Riau
 Suka Mulia (Sail), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekanbaru in de provincie Riau

Zie ook 
 Sukamulia (doorverwijspagina)